La Flèche (Franciaország)
La Flèche (Belgium)
La Flèche (autómárka)
La Flèche (tyúkfajta)